Кратер Титов () — крупный древний ударный кратер в северо-восточной части Моря Москвы на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь советского космонавта Германа Степановича Титова (1935—2000) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Титов являются кратер Терешкова на западе; кратер Николаев на севере и кратер Комаров на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 29,6 км, глубина 2 км

Кратер Титов имеет полигональную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования и окружен потоками базальтовой лавы.  Вал сглажен и отмечен множеством мелких кратеров. Дно чаши переформировано лавой и имеет низкое альбедо соответствующее окружающей поверхности моря. К северо-восточной части кратера Титов прилегает маленький приметный чашеообразный кратер.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Объекты, названные в честь Германа Титова